Те́рри () — фамилия английского происхождения, а также уменьшительная форма имён Терренс и Тереза.

Фамилия 
 Терри, Альберто (1929—2006) — перуанский футболист.
 Терри, Альфред (1827—1890) — генерал армии США.
 Терри, Анри (1869—1952) — французский крикетчик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Терри, Джейсон (род. 1977) — американский баскетболист.
 
 Терри, Джудит (род. 1974) — британский военный деятель, коммодор ВМФ Великобритании.
 Терри, Кларк (1920—2015) — джазовый трубач.
 Терри, Клод (род. 1950) — американский профессиональный баскетболист.
 Терри, Лоренс (род. 1946) — американский гребец.
 Терри, Минни (1882—1964) — английская театральная актриса и фотомодель.
 Терри, Ник (род. 1967) — английский снукерист.
 Терри, Питер (1926—2017) — маршал королевских ВВС Великобритании, губернатор Гибралтара с 1985 по 1989 годы.
 Терри, Тайрелл (род. 2000) — американский баскетболист.
 Терри, Тодд (род. 1967) — американский диджей, музыкант, продюсер и создатель ремиксов.
 Терри, Трой (род. 1997) — американский хоккеист.
 Терри, Уильям (1827—1897) — американский бизнесмен, политик.
 Терри, Чак (род. 1950) — американский профессиональный баскетболист.
 Терри, Элис (урождённая Элис Фрэнсис Таафе; 1899—1987) — американская актриса.
 Терри, Эллен (1847—1928) — английская театральная актриса.
 Терри, Эмилио (1890—1969) — французский архитектор, художник и дизайнер кубинского происхождения.
 Терри, Этель Грей (1882—1931) — американская актриса немого кино и танцовщица.

Животные 
 Терри — собака породы керн-терьер, сыгравшая Тото в «Волшебнике страны Оз» (1939).

Топоним 
 Терри — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.

Фильм 
 «Терри» — независимая американская комедия-драма 2011 года.

См. также 
 Терри Мур (настоящее имя Хелен Луэлла Кофорд; род. 1929) — американская актриса.
 Терри-Томас — псевдоним британского актёра-комика Томаса Терри Ора-Стивенса.
 Тери

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки